Cilínder je lahko:
 cilinder (geometrija) - valjasto telo
 cilinder (tehnika) - valjasta komora, v kateri se premika bat
 cilinder (pokrivalo) - slavnostno pokrivalo
 cilinder (računalništvo) - skupina istoležnih stez na vseh ploščah trdega diska